Коган, Игорь:
 Коган, Игорь Владимирович (род. 1969) — российский банкир и инвестор, бывший председатель правления «Нордеа банка».
 Коган, Игорь Юрьевич (род. 1968) — российский акушер-гинеколог, член-корреспондент РАН (с 2016).
 Коган, Игорь (род. 1973) — израильский хоккеист